Пец — фамилия.

Известные носители 
 Пец, Алина (род. 1990) — швейцарская кёрлингистка.
 Пец, Гартвиг (; 1822—1892) — немецкий баварский историк.
 Пец, Клаудио (род. 1987) — швейцарский кёрлингист.
 Пец, Роман Васильевич (род. 1969) — советский и украинский футболист, защитник.

См. также 
 PEZ